Le tournoi de tennis de Delray Beach 2007 s'est déroulé du  au  sur dur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Le tournoi de simple se joue dans un format particulier : 8 groupes de 3 joueurs. Le  de chaque groupe est qualifié pour les quarts de finale.
 Xavier Malisse remporte son  en simple face à James Blake. C'est sa  consécutive à Delray Beach, et la  qu'il s'y impose après 2005.
 En double, Hugo Armando et Xavier Malisse s'imposent en finale face à James Auckland et Stephen Huss. Il s'agit du premier titre en double pour Armando et du  pour Malisse.

Résultats en simple 
L'édition 2007 du tournoi de tennis de Delray Beach a un format de simple particulier :
 :
 16 joueurs sont directement qualifiés pour les poules.
 16 autres joueurs jouent un tour de barrage pour déterminer les 8 places restantes en poules.
 :
 une phase de poule, regroupant chacune 3 joueurs, dont seul le  se qualifie pour le tableau final.
 :
 tableau final à élimination directe, comportant 8 joueurs et donc 3 tours.

Parcours

Tour de barrage 
Chaque joueur remportant son tour de barrage se voit qualifié pour la phase de poule.

Phase de groupes 
Le  joueur de chaque poule est qualifié pour les quarts de finale.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Delray Beach
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2007
ATP 2007
Sport en Floride en 2007
Tennis aux États-Unis en 2007
Tennis en janvier 2007
Tennis en février 2007